1492 может означать:
 1942 — натуральное число между 1491 и 1493.
 1492 год — високосный год григорианского календаря.
 1492: Завоевание рая — исторический кинофильм совместного производства США, Великобритании, Франции и Испании; был приурочен к пятисотлетию открытия Колумбом Нового Света.